Бута има више значења:

 Бута (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Бута (Олт), насеље у округу Олт у Румунији